

Sigle
 Daily routine work – un metodo di approccio della qualità totale

Codici 
 DRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Darwin (Australia)
 drw – codice ISO 639-3 della lingua darwazi